Barbana, comune istriano in Croazia
Barbana, isola della laguna di Grado, sede di un santuario mariano